Niemcy:
 Warnemünde – dzielnica Rostocku
 Warnemünde – stacja kolejowa w Rostocku

Osoby:
 Ludwig Warnemünde – niemiecki lekkoatleta
 Wolfgang Warnemünde – niemiecki lekkoatleta

Inne:
 Warnemünde – statek